Viktoria und ihr Husar steht für:

 Viktoria und ihr Husar, Operette von Paul Abraham (1930)
 Viktoria und ihr Husar (1931), Film von Richard Oswald
 Viktoria und ihr Husar (1954), Film von Rudolf Schündler